Tahirović est un patronyme bosniaque composé du prénom  (ou Taher) et du suffixe patronymique slave -vić (« fils de Tahir »).

Il est porté notamment par :
 Emra Tahirović (né en 1987), joueur de football suédois ;
  (né en 1941), peintre bosnien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque